Хайнекен Оупън () е тенис турнир от Международните серии 250 на АТР. Турнирът се провежда в Оукланд на твърди кортове.

Сингъл 

Турнири по тенис на твърд корт
Спорт в Окланд
Турнири по тенис в Нова Зеландия